Óscar de Marcos Arana Laguardia, 1989. április 10. –) spanyol labdarúgó, aki az Athletic Bilbao játékosa.

Pályafutása

Statisztikái

Klubcsapatokban
Legutóbb frissítve: 2021. január 17-én lett.

Sikerei, díjai 
Athletic Bilbao
Spanyol szuperkupa: 2015, 2020–21

Jegyzetek

Források

Spanyol labdarúgók
Labdarúgó-középpályások
1989-ben született személyek
Az Athletic Bilbao labdarúgói
A Deportivo Alavés labdarúgói
A La Liga labdarúgói
Élő személyek